Алеха́ндро По́со По́со (; род. 22 февраля 1999) — испанский футболист, игрок клуба «Эйбар», находящийся на правах аренды из «Севильи» и выступающий на позициях правого вингера или правого крайнего защитника.

Клубная карьера 
Уроженец Уэвар-дель-Альхарафе (провинция Севилья), Посо является воспитанником кантеры «Севильи». 21 августа 2016 года дебютировал в составе резервной команды, в матче испанской Сегунды против «Жироны».

В августе 2018 года отправился в аренду в «Гранаду». Провёл в команде полный сезон 2018/19, сыграв 30 матчей и забив 4 мяча в рамках Сегунды.

27 августа 2019 года продлил свой контракт с «Севильей» до 2023 года и был включён в основной состав. 26 сентября 2019 года дебютировал в основном составе «Севильи» в матче испанской Примеры против «Эйбара», выйдя на замену Оливеру Торресу.

16 января 2020 года отправился в аренду в «Мальорку» до окончания сезона 2019/20. 19 января провёл свою первую игру за «Мальорку», выйдя на замену в матче Примеры против «Валенсии».

Карьера в сборной 
Выступал за сборные Испании до 19 лет и до 21 года.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте «Севильи» 

Футболисты Испании
Игроки сборной Испании по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Севилья Атлетико»
Игроки ФК «Севилья»
Игроки ФК «Гранада»
Игроки ФК «Мальорка»
Игроки ФК «Эйбар»